Le PSA Masters 2002 est l'édition 2002 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha  du 23 au .

Jonathon Power remporte la finale en s'imposant face à Stewart Boswell.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

PSA Masters
Compétition de squash au Qatar
Squash en 2002
Sport en avril 2002